Ім'я Людвіг II мали такі правителі:
 Людвіг II Залізний (1128—1172) — ландграф Тюрінгії з 1140 з династії Людовінгов.
 Людвіг II Суворий, герцог Верхньої Баварії в 1253—1294 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг II, маркграф Бранденбурга (1328—1365) — маркграф Бранденбурга
 Людвіг II Баденський (1824—1858) — великий герцог Бадена в 1852—1856 (династія Церінгенов)
 Людвіг II (великий герцог Гессенский) (1777—1848)
 Людвіг II (1845—1886) — король Баварії
 Людвіг II (великий герцог Бадена)

Фільми 

 «Людвіг II» — австрійський німий фільм 1922 року, режисер Отто Крейслер.
 «Людвіг II Баварський» — німецький фільм 1930 року, реж. Вільям Дітерле.
 «Людвіг II: Блиск і падіння короля» — німецький (ФРН) фільм 1955, реж. Гельмут Койтнер.
 «Людвіг» — фільми режисера Лукіно Вісконті 1972 року про Людвіга II.

Див. також 
 Людовик II